A 2009-es Szigetjátékokat (a tizenharmadikat az 1985 óta kétévente megrendezett sportesemény történetében) Ålandon rendezte az International Island Games Association (IGA).

Sportágak 
 asztalitenisz
 atlétika
 cselgáncs
 golf
 íjászat
 kosárlabda
 labdarúgás
 lövészet
 röplabda
 tenisz
 tollaslabda
 torna
 úszás
 vitorlázás
 windszörf

Éremtáblázat 
A rendező sziget (Åland) eltérő háttérszínnel kiemelve.

Hivatkozások

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 

Szigetjatekok
Szigetjátékok